Meran kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Merano eller Meran, stad och kommun i Trentino-Sydtyrolen, Sydtyrolen, 
 Meran, Aostadalen, ortsdel i Montjovet, Aostadalen,